Luis del Castillo puede hacer referencia a:
Luis del Castillo Aragón (1934-2018), abogado penalista español;
Luis del Castillo Estrada (1931-), obispo uruguayo;
Luis del Castillo Estévez (1774-1835), diplomático español;
Luis del Castillo, político peruano del siglo XIX.